Рамзай (Богоявленское, Большой Рамзай) — село в Мокшанском районе Пензенской области, центр Рамзайского сельского поселения.

География 
Рамзай находится на 18 км от Пензы и на 14 км от рабочего поселка Мокшан, в 2 км от железнодорожной станции Рамзай. В селе имеется почта, есть школа, неподалёку находится турбаза «Чистые пруды». Село стоит на реке Рамзайке. Известно своим скульптурным парком «Легенда», крупнейшим в России и одним из крупнейших в Европе.

Имеется Богоявленский молитвенный дом (настоятель — иерей Даниил Попков). Адрес: ул. Желиховского, 5а.

Население

Известные люди 
В Рамзае родились:
 Загоскин, Михаил Николаевич — писатель. В районе школы ему установлен памятник.
 Степанов, Нестор Степанович — машинист, депутат II Государственной Думы от Пензенской губернии, меньшевик, городской голова Пензы в 1917—1918 годах.
 Давыдов Иван Васильевич — Герой Социалистического Труда.
 Бурмистров, Юрий Васильевич — Герой Советского Союза.

Примечания

Ссылки 
 
 На портале «Суслоны»
 Рамзай (Богоявленское, Большой Рамзай) Мокшанского района Пензенской области
 

Населённые пункты Мокшанского района